Джон Доу — узагальнене ім'я невизначеної особи
 Джейн Доу — узагальнене ім'я невизначеної особи жіночої статі
 Чарлз Доу — американський журналіст
 DOU — developers.org.ua, вебсайт з елементами колективного блогу
 Доу (архітектура)
 Доу (судно) — традиційне дерев'яне арабське, індійське чи східно-африканське судно

Див. також 
 Д'ох! — вигук Гомера Сімпсона